Karád, plaats in Hongarije
Karad (India), plaats in India